Аль-Банна () — арабская фамилия. Известные носители:

 Аль-Банна, Абдельхалек (род. 1988) — египетский гребец.
 Аль-Банна, Гамаль (1920—2013) — египетский политический деятель, исламский проповедник и реформатор.
 Аль-Банна, Хасан (1906—1949) — основатель движения «Братья-мусульмане».